Ел Кариљо има више значења:

 Ел Кариљо (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кариљо (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кариљо (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику